Evergreen Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Evergreen Cemetery (Arizona), ID-Nr. 04001071
 Evergreen Cemetery (Arkansas), ID-Nr. 97001279
 Evergreen Cemetery (Colorado), ID-Nr. 93000035
 Evergreen Cemetery (Maine), ID-Nr. 92000791
 Evergreen Cemetery (Boston, Massachusetts), ID-Nr. 09000612
 Evergreen Cemetery (Medway, Massachusetts), ID-Nr. 100006778
 Evergreen Cemetery (New Jersey), ID-Nr. 91000882
 Evergreen Cemetery (New York), ID-Nr. 02000305
 Evergreen Cemetery (Wisconsin), ID-Nr. 06001117